Киселевич — фамилия. Известные носители:

 Киселевич, Богдан Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Киселевич, Лев Николаевич (1905—1998) — советский архитектор и дизайнер интерьеров.